Didier Christmann (né en 1952), journaliste français et scénariste de bande dessinée ;
 Élodie Christmann (née en 1984), joueuse de basket-ball ;
 Hans Helmut Christmann (né en 1929), linguiste, médiéviste et historien des sciences ;
 Jakob Christmann (1554-1613), orientaliste et astronome ;
 Johann Friedrich Christmann (en français Jean-Frédéric Christmann) (1752-1817), musicien allemand
 Monika Christmann (1959-), technologue en boissons, œnologue ;
 Richard Christmann (1905-1989), agent de renseignement allemand.
 Ipec Yalcin Christmann, neurobiologiste franco-turque

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien